Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Proton Malaysian Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Juan Mónaco, který se před zahájením turnaje odhlásil.

Soutěž dvouhry vyhrál nenasazený Portugalec João Sousa, když ve finále přehrál francouzskou turnajovou pětku Juliena Benneteaua po třísetovém průběhu 2–6, 7–5, 6–4. Ve svém premiérovém finále na okruhu ATP Tour tak získal první titul kariéry.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení měli volný los do druhého kola.
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Stanislas Wawrinka (semifinále)
  Nicolás Almagro (2. kolo)
  Jürgen Melzer (semifinále)
  Julien Benneteau (finále)
  Dmitrij Tursunov (čtvrtfinále)
  Vasek Pospisil (2. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Proton Malaysian Open
ATP World Tour 2013